Pia Maiocco (25 de fevereiro de 1962) é uma ex-baixista americana, conhecida pelo seu contributo a banda de hard rock Vixen. Ela é casada com o guitarrista Steve Vai, a quem ela conheceu quando ambos freqüentavam a Berklee College of Music. Eles têm dois filhos, Fire e Julian Angel.

Ela também é sobrinha de Hugo Maiocco, um velocista dos Estados Unidos.

Segundo uma entrevista dada por Steve Vai, ela é faixa-preta de segundo grau de Tae Kwon Do.

Carreira 
Em 1984, Pia Maiocco entra para a banda de hard rock estadunidense Vixen como baixista. Assim, ela participa da trilha sonora e das filmagens de um filme de comédia adolescente chamado Hardbodies.

Em 1986, depois de mais algumas modificações na formação da banda, Pia permanece na banda. Neste ano a banda grava uma fita demo com as músicas "You Oughta Know By Now", "Leave Me Alone" e "Waiting For You" (modificada para Waiting, mais tarde, fazendo parte do álbum de estréia da banda, Vixen).

Em 1987, ela deixa a banda para casar-se com o guitarrista virtuoso Steve Vai.

Discografia (Como Pia Vai)

Videografia 
 1984 - Filme "Hardbodies"

Baixistas dos Estados Unidos
Músicos de hard rock
Mulheres baixistas